Nägelesgraben ist ein Gewässername:

 Nägelesgraben (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; flussabwärts
 Nägelesgraben (Neckar, Deißlingen), rechter Teilungsarm am Südrand des Gemeindegebiets von Deißlingen
 Nägelesgraben (Neckar, Rottweil), linker Zufluss am Nordrand der Altstadt von Rottweil

Siehe auch:
 Nägelesbach